Miss Barbade désigne les concours de beauté féminine destinés aux jeunes femmes de nationalité barbadienne.

Le concours Miss Barbados Universe permet de représenter le pays au concours de Miss Univers.
Le concours Miss Barbados permet de représenter le pays au concours de Miss Monde.

Les Miss Barbade

Voir aussi 

Miss Univers
Miss Monde
Miss Terre
Miss International

Notes et références 

Concours de beauté à la Barbade
Barbade